Sitio de Tolón puede referirse a alguno de los asedios sufridos por esta ciudad francesa: 

Sitio de Tolón (1707), en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española.
Sitio de Tolón (1793), en el transcurso de las Guerras revolucionarias francesas.